Флеш Валонь () — ежегодная классическая шоссейная велогонка, проходящая по дорогам бельгийского региона Валлония. Впервые состоялась в 1936 году. Входит в зачёт Мирового рейтинга UCI.

История 

Флеш Валонь организована бельгийской газетой Les Sports. Первое соревнование состоялось в 1936 году, велосипедисты преодолевали дистанцию длиной 236 км из Турне в Льеж. За годы существования гонка неоднократно меняла отправные и конечные точки и протяжённость. Максимальная длина дистанции составляла 300 км в 1938 году. В 1939 году старт был перенесён Монс, в 1948 году — в Шарлеруа. В 1960 году гонка поменяла направление, отправной точкой стал Льеж, а конечной Шарлеруа (или Марсинелль с 1965 года). Несколько лет Флеш Валонь стартовала и финишировала в одном и том же месте: Вервье (1974—1978) и Юи (1983—1985). С 1986 года гонка началась в Спа и заканчивалась в Юи. С 1990 года длина гонки не превышает 210 км.

В 2005—2007 годах входила число велогонок UCI ProTour. С 2009 года входит в зачёт Мирового рейтинга UCI.

Велогонка является частью бельгийских арденнских классик наряду с Льеж — Бастонь — Льеж. Ранее оба соревнования проводились одно за другим на следующий день, за что носили название «Арденнские выходные».

Маршрут 
В настоящее время длина дистанции составляет 199,5 км. Гонка стартует из Шарлеруа и заканчивается восточнее Юи тремя кругами с восхождением на гору Мюр де Юи, которое включает несколько крутых участков с уклоном более 15 %. Финиш находится в конце третьего подъёма на вершине Стены Юи.

Призёры 

 В 1954 году Фердинанд Кюблер был первоначально дисквалифицирован за непрямолинейный спринт.
 В 1974 году  Вальтер Годефрот, первоначально занявший третье место, был дисквалифицирован за положительный результат теста на допинг-контроле.
 В 1977 году Фредди Мартенс был изначально дисквалифицирован за положительный результат теста на допинг-контроле.
 В 1986 году Ким Андерсен, первоначально занявший второе место, был дисквалифицирован за положительный результат теста на допинг-контроле.
 В 1990 году Герт-Ян Тёниссе, первоначально занявший третье место, был дисквалифицирован за положительный результат теста на допинг-контроле.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Ссылки 

 Официальный сайт

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1936 года